Torpes ist der Name
zweier französischer Gemeinden:

 Torpes (Doubs) im Département Doubs
 Torpes (Saône-et-Loire) im Département Saône-et-Loire

von Personen:
 Torpes (Heiliger), einen Heiligen der katholischen Kirche